La saison 1966-1967 voit le club des FAR de Rabat remporter son cinquième titre de champion.
On augmente une nouvelle fois le nombre des clubs participants et cela de 16 à 18.

Il n'y a pas de relégations cette année. Aux 16 équipes s'ajoutent les 2 promues, l'Union de Sidi Kacem et le Barid Mohammedi de Rabat, pour jouer un championnat à 18 équipes la saison suivante.

Classement

Rencontres

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1966/67

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc